Skavbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skavbergstjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (9,64 ha)
Skavbergstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (6,29 ha)
Skavbergstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn